Nom tibétain () composé de Tsering (signifiant « longue vie »), et de Dhondup  (signifiant « qui réalise ses souhaits »)
 Tsering Döndrub (1961 - )un écrivain tibétain contemporain auteur de nouvelles.  
 Tsering Dhundup (1982 - ) un joueur de football tibétain. 
 Tsering Dhondup (1960 - ) un homme politique et ministre tibétain.